Глушенко́в — русская фамилия. Известные носители:
 Глушенков, Анатолий Егорович (1942—2018) — губернатор Смоленской области (1993—1998).
 Глушенков, Виктор Владимирович (1960—2005) — советский и российский хоккеист.
 Глушенков, Дмитрий Валерьевич (род. 1974) — генерал-лейтенант Вооружённых сил Российской Федерации, командир 68-го армейского корпуса.
 Глушенков, Максим Александрович (род. 1999) — российский футболист.
 Глушенков, Никифор Эммануилович (1902—1959) — генерал-лейтенант авиации.

 Глушенкова, Анна Ивановна (1926—2017) — советский и узбекистанский химик, академик АН Республики Узбекистан.